Bottle Boys bezeichnet:

Bottle Boys (Ensemble), ein dänisches blown bottles-Ensemble
Bottle Boys (Sitcom), eine britische Sitcom